Лос-Кабос () — испаноязычный топоним, в дословном переводе: мысы.

Топонимы

Испания 
  — населённый пункт в Испании, провинция Астурия, входит в муниципалитет Правия.

Мексика 
 Лос-Кабос — муниципалитет в Мексике, входит в штат Южная Нижняя Калифорния.
 Лос-Кабос — аэропорт в этом муниципалитете.
 Лос-Кабос — населённый пункт в Мексике, штат Тамаулипас, входит в муниципалитет Сото-ла-Марина.